Ана Миладинова – Зафирица е българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация от големия български род Миладинови.

Биография 
Родена е в Струга, Османската империя. Жени се за Зафир Миладинов, син на Анастас Миладинов. Превръща дома си в база на ВМОРО в Струга. В дома ѝ, превърнат в централно скривалище в града, се крият Христо Узунов, Тале Горанов, Тасе Христов, Петър Чаулев, Ставре Гогов, Милош Павлов, Яким Алулов и мнозина други.

В къщата ѝ се намира печатница, в която се печата вестникът на Стружкия комитет „На оръжие“, листовки и призиви. Устроена е леярница за куршуми, извършва се военно обучение на четниците от ВМОРО. Складират се муниции и литература. Архивът на Стружкия комитет също се съхранява в нейната къща. Тримата ѝ сина Георги, Кръстьо и Анастас като офицери и опълченци взимат участие във войните за национално обединение. На 5 август 1925 година домът ѝ в Струга е опожарен от властите. Ана Миладинова умира в 1928 година.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Ана
Деятелки на ВМОРО